Летняя лига НБА 2019 () состояла из трёх профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА, «Сакраменто Кингз» и «Юта Джаз» сразу после драфта НБА 2019 года. 
4 клуба НБА участвовали в длившейся четыре дня в летней лиге в Солт-Лейк-Сити в «Вивинт-смарт-хоум-арена. Сакраменто Кингз был хозяином летней лиги, которую назвали «Калифорния классик». В ней приняло участие 4 команды, которые играли в «Голден 1-центре». Все 30 команд НБА плюс сборные Китая и Хорватии играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 5 по 15 июля 2019 года.

Калифорния классик

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Юте

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Лас-Вегасе 
НБА организовала летную лигу в штате Невада. Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Предварительный раунд

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

Плей-офф

Посев

Классификационный раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Чемпионская игра

Награды 
 MVP Летней лиги в Лас-Вегасе: Брэндон Кларк (Мемфис Гриззлис)
 MVP финала Летней лиги в Лас-Вегасе: Брэндон Кларк (Мемфис Гриззлис)

 Первая сборная Летней лиги :
 Никейл Александер-Уокер (Нью-Орлеан Пеликанс)
 Джарретт Аллен (Бруклин Нетс)
 Брэндон Кларк (Мемфис Гриззлис) 
 Кендрик Нанн (Майами Хит)
 Митчелл Робинсон (Нью-Йорк Никс)

 Вторая сборная Летней лиги :
 Крис Буше (Торонто Рэпторс)
 Руи Хатимура (Вашингтон Уизардс) 
 Джексон Хейз (Нью-Орлеан Пеликанс)
 Анферни Симонс (Портленд Трэйл Блэйзерс)
 Лонни Уокер (Сан-Антонио Спёрс)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Юте
 Летняя лига на сайте Espn

НБА в сезоне 2019/2020
Летняя лига НБА
2019 год в баскетболе